Johannes van Angeren, minister van justitie van 1942-1944, later staatsraad
 Jan van Angeren, vanaf 1997 staatsraad in buitengewone dienst